Уильям Энтони Шинкман (; 25 декабря 1847, Либерец — 25 мая 1933, Гранд-Рапидс) — американский .

Биография 
Уильям родился в Чехии и в 7-летнем возрасте с родителями переехал в США.
 
Составил более 3500 задач различных жанров, преимущественно трёх- и многоходовок, а также задачи на обратный мат.

Оказал огромное влияние на развитие шахматной композиции в мире.

Для его произведений характерны парадоксальный первый ход, глубина и совершенство в реализации замысла, трудность и красота решений.

Дядя Отто Вюрцбурга, известного американского композитора.

Задачи 

1.Фа7! цугцванг
1…Kpf2 2.Лg4#
1…Kpg1 2.Лd2#
1…Kpg3 2.Лe2#
1…Kp:h2 2.Лg5#
Крестик чёрного короля — популярный геометрический замысел, в котором фигура играет на все четыре соседних с ней фронтальных поля. Впервые осуществлён именно в этой задаче.

1.Лh1! цугцванг
1…Kp:h1 2.Kpg3 Kpg1 3.Лe1#
1…Kpf2 2.Kph3 Kpf3 3.Лf1#
1…Kpf3 2.Лh2 Kpf4 3.Лf2#

Три правильных мата в задаче-малютке после труднонаходимого первого хода, причём два последних образуют хамелеонное эхо — симметричные финалы с положением чёрного короля на полях разного цвета.

См. также
 Шахматная композиция
Обратный мат

Примечания

Литература 
 
 
 

Шахматисты США
Персоналии по алфавиту